Idrottsparken kan syfta på:

 Norrköpings Idrottspark – tidigare namn på Östgötaporten (tidigare Nya Parken) – en fotbollsarena i Norrköping
 Stockholms idrottspark – en idrottsplats anlagd vid platsen för nuvarande Stockholms stadion på Norra Djurgården i Stockholm mellan 1896 och 1910
Idrottsparken, Sundsvall – tidigare namn på en fotbolls- och evenemangsarena i Sundsvall, vars namn var Sundsvalls idrottspark fram till 2006 när namnet ändrades till Norrporten Arena och 2018 till NP3 Arena
 Idrottsparken, Mariehamn – en anläggning i Mariehamn, där Wiklöf Holding Arena och Islandia ligger
 Idrottsparken, Södertälje – en arena i Södertälje
 Idrottsparken, Åbo, där Paavo Nurmis stadion ligger

Se även
 Parken, Köpenhamn – (tidigare Københavns Idrætspark) i  Köpenhamn